Luizinho est le nom de plusieurs footballeurs :
 Luizinho (1958-), Luiz Carlos Ferreira, footballeur brésilien.
 Luizinho da Silva (1954-), Luiz Alberto da Silva, footballeur brésilien ayant fait la majorité de sa carrière en France

Voir aussi 
 

Homonymie